Roulette peut désigner plusieurs jeux vidéo de roulette :
 Roulette sur Magnavox Odyssey (1972);
 Las Vegas Roulette (ou Roulette) sur Intellivision (1980).